Dans la mythologie grecque, Télamon est le fils d'Éaque et le père notamment d'Ajax le grand.
 En architecture, télamon est synonyme d'atlante (variante masculine de cariatide).
 La bataille de Télamon est une bataille opposant la République romaine aux Gaulois en 225 av. J.-C.
 Télamon est le nom d'une ancienne ville étrusque de Toscane.
(1749) Télamon, astéroïde.